Li или li может относиться к:
 Ли (ритуал) — одна из центральных категорий конфуцианства
 Ли (народ) — этническая группа в Китае
 Ли (единица длины) — традиционная китайская единица измерения расстояния
 LI — число 51 в римской записи
 Li — интегральный логарифм
 Лисянь — название нескольких уездов в Китае

Аббревиатура:
 Литий, символ «Li» — химический элемент
 Двухбуквенный код стандарта ISO 3166-1 для Лихтенштейна
 .li — национальный интернет-домен верхнего уровня для Лихтенштейна
 Двухбуквенный код стандарта ISO 639 для лимбургского языка

Акронимы для:
 Либеральный Интернационал
 Линейная независимость
 Linguistic Inquiry — американский реферируемый лингвистический журнал издательства «MIT Press»
 Лонг-Айленд
 li — list item (элемент списка), HTML элемент для создания упорядоченных или неупорядоченных списков

См. также 
 Ли
 Лю